Saint-Girons (Pireneje Atlantyckie) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Girons (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Girons-d’Aiguevives – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania

Zobacz też 
 Okręg Saint-Girons